Вьетнамская кухня () характеризуется использованием рыбного соуса, соевого соуса, риса, свежей зелени, фруктов и овощей. Вьетнамские рецепты включают широкий набор зелени, в том числе лимонное сорго, мяту, вьетнамскую мяту, листья кориандра и базилика. Во всех регионах Вьетнама блюда традиционно сервируют со свежими овощами и соусами для макания. Наиболее распространенными видами мяса являются свинина, курятина, креветки и другие морепродукты. Говядина используется реже, в основном для супов фо и знаменитого Bò 7 món (семь смен блюд из говядины). Утятина и козлятина встречается ещё реже. Экзотическое мясо змей, черепах, оленей употребляется в основном в качестве закусок к алкогольным напиткам и не рассматриваются как каждодневная пища.

Три региональные кухни 
Вьетнамская кухня разделяется на три категории, каждая из которых представляет отдельный регион. Север страны, будучи колыбелью вьетнамской цивилизации, представлен наиболее известными блюдами, такими как фо и банькуон (bánh cuốn), появившимися в этом регионе. Кухня северного Вьетнама более традиционная и строга в выборе специй и ингредиентов.
 
Кухня южного Вьетнама исторически развивалась под влиянием традиций иммигрантов из южного Китая и французских колонистов.
Южане предпочитают сладкий вкус во многих блюдах. Южные районы характеризуются более разнообразной растительностью, поэтому в кухне этого региона используется более широкий набор трав.

Кухня центрального Вьетнама отличается от кухонь севера и юга использованием многочисленных небольших закусок, подаваемых к основному блюду. Блюда более острые, чем у соседей.

Рис как основа вьетнамской кухни 
Основой вьетнамской кухни является рис. Родиной риса является север Таиланда и Вьетнама. Именно эти страны занимают первое и второе место в мире по объёму экспорта риса. В 2006 году Вьетнам и его сосед, Таиланд, подписали двухстороннее соглашение об отказе от производства генетически модифицированного риса.

Очертания территории Вьетнама часто сравнивают с изогнутым коромыслом с двумя корзинами риса: одно на севере в дельте реки Красной, второе на юге в дельте реки Меконг. Это рисовые житницы не только вьетнамского, но и мирового значения. Рис во Вьетнаме и главная пища на столе, и основа для приготовления множества традиционных блюд, и одна из главных статей экспорта. Каждый житель этих стран в среднем съедает не менее двухсот килограммов риса в чистом виде в год.

Рис появился примерно шесть тысячелетий назад. Предки вьетнамцев видели влаголюбивость дикого риса и начали высаживать его на заливных полях. Около четырёх тысяч лет назад рис стал разделяться на несколько сортов.